Licence to Kill bezeichnet:
 Licence to Kill, Originaltitel des britischen Spielfilms James Bond 007 – Lizenz zum Töten von John Glen (1989)
 Licence to Kill (Lied), Lied von Jeffrey Cohen, Narada Michael Walden und Walter Afanasieff